El nombre Shagrat se puede referir a:

 Shagrat, Shajarat o Shajar al-Durr, viuda del sultán de Egipto, que en 1250 adoptó el título de sultana y tomó un papel fundamental en la derrota de la Séptima Cruzada;
 Shagrat, personaje ficticio, un orco de la novela El Señor de los Anillos, de J. R. R. Tolkien; o
 Shagrat, una banda proto punk formada en 1970 por Steve Peregrin Took y Mick Farren.

Otros 
 Shagrath, el cantante solista de la banda de black metal sinfónico noruega Dimmu Borgir.